В этой статье приведены результаты матчей сборной Англии по футболу с 1890 по 1899 год.

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

Ссылки 
 Все матчи сборной Англии на EnglandStats.com 

1890